Kurs (lat. cursus ‚der Lauf, die Bahn‘) steht für:
 Curriculum (Pädagogik), Lehrplan zur planmäßigen Vermittlung von Lernschritten 
 Kurs (Lehrveranstaltung)
 Kurs Sonderreife, verkürztes Abitur in der DDR

Technik und Sport:
 Kurs (Navigation), eingeschlagene Richtung eines Flugzeugs oder eines Wasserfahrzeuges 
 Kurs (ÖPNV), bei Nahverkehrsbetrieben die Fachbezeichnung für einen Wagenumlauf
 Kurs (Dockingsystem), automatisches Dockingsystem in der sowjetisch/russischen Raumfahrt 
 Rundstrecke für Motorsportrennen
 Rennstrecke für Rad- und Skirennen

Wirtschaft:
 Börsenkurs, Handelspreis eines Wertpapiers 
 Kurs (Fachzeitschrift), Finanz-Fachzeitschrift
 Wechselkurs, Wertverhältnis von Währungen

KURS steht für:
 K.U.R.S., Programm zur Überwachung entlassener Sexualstraftäter in Niedersachsen

Siehe auch:

 Kurswert
 Neuer Kurs
 Kurs-Gewinn-Verhältnis
 Kurs-Umsatz-Verhältnis 
 Course
 Postkurs

Abkürzung